El término Puna puede referirse a:

Puna (ecorregión), una meseta del tipo de ecosistema neotropical de montaña de la Cordillera de los Andes;
Puna, un municipio boliviano en el departamento de Potosí;
Puna de Atacama, una altiplanicie de casi 4.500 msnm y alrededor de 180.000 km² que comparten Argentina (85%) y Chile (15%);
Isla Puná, isla del cantón Guayaquil, Ecuador;
mal de montaña o apunamiento en algunos dialectos sudamericanos del español.